«Пикник у Висячей скалы» () — австралийский телесериал-адаптация одноимённого романа Джоан Линдси, премьера которого состоялась на австралийском телеканале Showcase. Сериал был также приобретён BBC в Великобритании, Canal+ во Франции и Amazon Video в США.

Сюжет 
Группа девушек-школьниц мистическим образом пропадает во время пикника на Висячей скале.

В ролях 
 Натали Дормер — миссис Эппльярд
 Лола Бессис — Диана де Пуатье
 Яэль Стоун — Дора Ламлэй
 Харрисон Гилбертсон — Майкл Фитцхьюберт 
 Анна Макгахэн — Грета Маккрэй
 Сибилла Бад — миссис Валанж
 Лили Салливан — Миранда
 Мэделин Мэдден — Мэрион
 Самара Уивинг — Ирма
 Руби Рис — Эдит
 Инес Курро — Сара

См. также 
 Пикник у Висячей скалы (фильм)

Примечания

Ссылки 
 «Пикник у Висячей скалы» на Foxtel

Телесериалы Австралии 2010-х годов
Драматические телесериалы Австралии
Экранизации романов Австралии